Großsteingrab Mankegård steht für:

 Großsteingrab Mankegård 1
 Großsteingrab Mankegård 2